Earlston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Earlston, Scottish Borders, Skottland, 
 Earlston, East Ayrshire – en ort i East Ayrshire, Skottland

USA 

 Earlston, Pennsylvania, Bedford County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar